La stringa Kilo viene usata con vari significati:

Kilo rappresenta la lettera K nell'alfabeto fonetico NATO 
 Kilo marca di abbigliamento del rapper Mondo Marcio
 La classe Kilo è un tipo di sottomarino di fabbricazione russa
 In metrologia, Kilo (simbolo k) è un prefisso del sistema di unità SI ed esprime il fattore 103 cioè 1000. 
In informatica Kilo è usato anche come prefisso che esprime  il fattore (210)=1 024; per evitare ambiguità la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) per tale fattore propone il prefisso kibi con simbolo Ki).
Kilo o chilo è un prefisso usato per indicare le migliaia. Nel passato veniva anche usato per indicare un migliaio di lire.